Пе́пельница — ёмкость для табачного пепла и использованных табачных изделий (окурков сигарет, сигар).

Описание 
Пепельницы изготавливаются, как правило, из негорючих материалов, таких как стекло, керамика или металл. Стандартные пепельницы представляют собой тарелочки из стекла, металла, пластика или керамики с несколькими, обычно четырьмя, выемками для сигарет.

В помещениях пепельницу располагают зачастую на столе. В офисах и магазинах возможна установка напольных и настенных вариантов пепельниц. В крупных магазинах на железнодорожных станциях на установленных урнах можно увидеть отдельный контейнер-пепельницу. Её легко очищать, и она не позволяет мусору воспламениться от непогашенных сигарет. В машинах и на поездах пепельницы, как правило, встроенные. Существуют также образцы для карманного ношения.

Пепельницы разделяют на сигаретные, сигарные и для трубки. Сигарные пепельницы имеют более широкие выемки.

Пепельницы в общественных местах, таких как бары в некоторых странах, становятся все более редкими из-за распространения запретов на курение.

Наличие удобно расположенной пепельницы повышает чистоту и пожаробезопасность.

Пепельницы являются объектом коллекционирования.

Виды

Литература

Ссылки 

 
 
 

Аксессуары для табака и табачных изделий
Посуда